Витигудино () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Витигудино. Занимает площадь 52,33 км². Население — 2907 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 67 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 
 Diputación de Salamanca: Índice de municipios 
 

Города Саламанки
Муниципалитеты Саламанки